Buslijn 314 (Amsterdam-Hoorn)
Buslijn 314 (Groningen-Drachten)